Galerija ima lahko več pomenov:

 Umetniška galerija ali muzej umetnosti, stavba ali soba  v kateri je razstavljena vizualna umetnost ali trgovina na drobno.
 Balkon znotraj ali zunaj stavbe, kot je gledališče, koncertna dvorana, cerkev, sodna dvorana ali zakonodajna dvorana
Galerija, balkon v gledališču
 Pevska galerija tudi empora, triforij, balkon v cerkvi, ki ga uporabljajo pevci
 Opazovalna galerija, po navadi v zgornjih nadstropjih stavbe, ki je obiskovalcem omogočil pogled v daljavo; prehod za zadnjo steno obrambnega jarka utrdbe
 Galerija, objekt kjer za zaščito prometnice ogrožene s plazovi (snežnimi, zemeljskimi). Lahko je zasuta, delno zasuta ali nezasuta;
 Galerija (arhitektura), arhitekturni element
 Veranda, galerija na prostem ali veranda
 Galerija, vodoravni prehod v podzemni rudnik